Il sepolcro – (The Tomb, 1984) romanzo di F. Paul Wilson
 Il sepolcro – (Sepulchre, 1987) romanzo di James Herbert

Pagine correlate 
Sepolcro (disambigua)